Costea ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Costea (* 1982), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor 
 Alexandru Victor Costea (* 1928), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Doru-Romulus Costea (* 1953), rumänischer Diplomat
 Florin Costea (* 1985), rumänischer Fußballspieler
 Fred Costea (* 1994), deutscher Schauspieler
 Ion Costea (1912–2013), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Marian Costea (* 1952), rumänischer Eishockeyspieler

 Sergiu Costea (* 1983), rumänischer Fußballspieler